Брусеница:
 Брусеница (посёлок железнодорожной станции) — посёлок в Лисестровском сельском поселении Приморского района Архангельской области
 Брусеница (станция) — станция Северной железной дороги в Архангельской области